Die National Bank Open 2021 waren ein Damen-Tennisturnier in Montreal. Das Hartplatzturnier der Kategorie WTA 1000 war Teil der WTA Tour 2021 und fand  vom 9. bis 15. August 2021 im Stade IGA statt.

Titelverteidigerinnen waren Bianca Andreescu im Einzel sowie die Paarung Barbora Krejčíková/Kateřina Siniaková im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die National Bank Open 2021 fand vom 7. bis 8. August 2021 statt. Ausgespielt wurden acht Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2021
Tennisturnier in Montreal